Church of the Nativity ist die englische Bezeichnung für die Geburtskirche in Bethlehem.

Darüber hinaus werden folgende Kirchen in den USA so bezeichnet, die im National Register of Historic Places NRPH gelistet sind:

 Church of the Nativity (Menlo Park, Kalifornien), NRHP-ID 80000855
 Church of the Nativity (Rosedale, Louisiana), NRHP-ID 82002775

Siehe auch:
 Episcopal Church of the Nativity